Torma puede hacer referencia a:

 Torma, pastel ritual cónico del budismo tibetano.
 Torma (Jõgeva), localidad del condado de Jõgeva, Estonia.
 Tõrma, localidad del condado de Rapla, Estonia.